Hsieh Su-wei e Peng Shuai erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Chuang Chia-jung e Liang Chen hanno sconfitto in finale Alizé Cornet e Magda Linette per 2–6, 7–63, [10–7].

Teste di serie
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Misaki Doi /   Xu Yifan (semifinale)
  Andreja Klepač /  María Teresa Torró Flor (semifinale)

  Klaudia Jans-Ignacik /  Katarzyna Piter (primo turno)
  Raluca Olaru /  Shahar Peer (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

WTA Tour 2014
Guangzhou International Women's Open 2014